William Ramsay puede referirse a:
 William Ramsay (1852-1916) investigador escocés, premio Nobel de química de 1904; o
 William Ramsay (1868-1914), empresario australiano creador de la marca Kiwi de betún para el calzado.